Ladies Night steht für:

 Ladies Night (1920), Theaterstück von Charlton Andrews
 Ladies Night (1979), Album von Kool & the Gang
 Ladies Night (1983), amerikanischer Spielfilm vom Enzo Giobbe
 Ladies Night (1987), Theaterstück von Stephen Sinclair and Anthony McCarten
 Ladies Night (1997), Roman von Jack Ketchum
 Ladies Night (2003), Album von Atomic Kitten
 Ladies Night (2004), Album von Preston Reed
 Ladies Night (2005), US-amerikanisch-kanadischer Spielfilm vom Norma Bailey
 Ladies Night (Fernsehsendung), Kabarett-Fernsehsendung der ARD (ab 2007)